

Населені пункти та їхні частини
 Заводзе — село в гміні Чарноцин Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Заводзе — село в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина міста Ліпно в Ліпновському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Заводзе — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Заводзе — частина міста Горлиці в Горлицькому повіті Малопольського воєводства
 Заводзе — частина міста Криниця-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Заводзе — частина міста Північна-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Заводзе — частина міста Коросно в Підкарпатському воєводстві
 Заводзе — частина міста Єдличі в Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Заводзе — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Заводзе — частина міста Ельблонг в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Заводзе — частина міста Вжесьня в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Заводзе — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві
 Заводзе — частина міста Дравно в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Заводзе — частина села Ощепалін-Другий в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заводзе — частина села Броніславув у гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Заводзе — частина села Заґуже в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заводзе — частина села Сульмежиці в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Заводзе — частина села Сендзішова в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Шафляри в гміні Шафляри Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Цихе в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Ґромник у гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Чернець у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Вітовіце-Дольне в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Тимбарк у гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Радзішув у гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Фальнюв у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Струже в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Сяри в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Вознічна в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Вітовіце-Ґурне в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Флоринка (Фльоринка) в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Вітовиці в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Біла Ніжна в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Зборовиці в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — частина села Зембожин-Перший в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Заводзе — частина села Хмелево в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства
 Заводзе — частина села Ємельниця в гміні Ємельниця Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Заводзе — частина села Котова-Воля в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Кобиле в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Мисцова в гміні Кремпна Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Чарна в гміні Чорна Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Войківка (Войкувка) в гміні Вояшувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Явоже-Ґурне в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Клеце в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Букова в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Тшебовнисько в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заводзе — частина села Рембеліце-Крулевські в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Бучковіце в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Пясек у гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Венґерська-Ґурка в гміні Венґерська Ґурка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Кузьниця-Кеджинська в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Поромбка в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Охаби-Мале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Малошиці в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Ліґота в гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Войковиці-Косьцельне в гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Коберниці в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Ґлінка в гміні Уйсоли Живецького повіту Сілезького воєводства
 Заводзе — частина села Мерониці в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заводзе — частина села Зборув у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заводзе — колонія в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заводзе — колонія в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заводзе — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заводзе — осада в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Заводзе — лісова осада в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки